Célyne Baÿt-Darcourt,  journaliste et productrice française de radio et de télévision ;
 Guillaume Darcourt (né en 1972), joueur de poker professionnel français ;
 Henry Darcourt (1865-1926), auteur dramatique français ;
 Juliette Darcourt (1855-19..), actrice et chanteuse française ;
 Pierre Darcourt (1729-1837), centenaire belge.